Michael Kraus ist der Name folgender Personen:

*Michael Kraus (Geistlicher) (1908–2003), kanadischer Geistlicher und Unternehmer
 Michael Kraus (Schwimmer) (* 1955), deutscher Schwimmer
 Michael Kraus (Sänger) (* 1957), österreichischer Opernsänger 
 Michael Kraus (Tennisspieler) (* 1972), deutscher Tennisspieler
 Michael Kraus (Handballspieler) (* 1983), deutscher Handballspieler
 Michael Kraus (Fußballspieler) (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Michael Krauß (* 1983), deutscher Faustballspieler